Верчеллі — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Верчеллі — провінція в Італії, у регіоні П'ємонт.